La liste suivante est la liste des permis délivré par la Federal Communications Commission aux stations de radio dans l'État du Maine assorti de leurs fréquences, de la ville d'emission, les propriétaires, et leurs formats radios.

Notes et références 

Station de radio aux États-Unis
Maine